Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Józefczyk (1816–1878) – polski pedagog, spiskowiec
 Czesław Józefczyk – polski wojskowy
 Ewa Józefczyk – polska aktorka teatralna i filmowa
 Henryk Józefczyk – poeta, prozaik, publicysta, pedagog
 Jerzy Józefczyk – polski inżynier elektronik
 Józef Józefczyk – polski aktor
 Michał Józefczyk (1946–2016) – polski duchowny katolicki, prałat
 Mieczysław Józefczyk (1928–2019) – polski ksiądz katolicki, wieloletni proboszcz parafii św. Mikołaja w Elblągu, doktor teologii w zakresie socjologii religii, historyk, uczestnik powstania warszawskiego